Серена Вільямс і Вінус Вільямс були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Оса Карлссон і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Сільвія Фаріна і Каріна Габшудова з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Faber Grand Prix
Тур WTA 2000